Otto navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Bellona, da Bellona, divinità romana della guerra.

 La prima Bellona è stata una nave di sesta classe da 30 cannoni, precedentemente la corsara francese Bellone. Venne catturata nel 1747 e venduta nel 1749.
 La seconda Bellona è stata un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1760 e demolito nel 1814.
 La terza Bellona è stata un'imbarcazione da tre cannoni acquistata nel 1794 e demolita nel 1805.
 La quarta Bellona è stata una nave di sesta classe da 28 cannoni, precedentemente la francese Bellone, catturata nel 1806, rinominata Blanche nel 1809 e demolita nel 1814.
 La quinta Bellona è stata un vascello di terza classe da 74 cannoni varata nel 1812 come Indus, rinominata Bellona, utilizzata per il servizio in porto dal 1840 e demolita nel 1868.
 La sesta Bellona è stata un incrociatore di terza classe varato nel 1890 e venduto nel 1906.
 La settima Bellona è stata un incrociatore Classe Boadicea varata nel 1909 e venduta nel 1921.
 L'ottava Bellona è stata un incrociatore classe Dido varato nel 1942, in prestito alla Royal New Zealand Navy dal 1948 al 1956, e demolito nel 1959.

Bellona